Niemcy:
 Osterburg (Altmark) – miasto w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Stendal
 Osterburg (Altmark) – była wspólnota administracyjna

Osoby:
 Gudrun Osterburg – niemiecka polityk